Pearson Language Tests
 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 Polskie Towarzystwo Entomologiczne
 Polskie Towarzystwo Etyczne
 Polskie Towarzystwo Ewangelickie
 Powszechne Towarzystwo Emerytalne